Il doppio del torneo di tennis Music City Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rajeev Ram e Bobby Reynolds che hanno battuto in finale Ashley Fisher e Stephen Huss 64-7, 6-3, [12-10].

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Stephen Huss (finale)
 Robert Kendrick /  Scott Lipsky (semifinali)

 David Martin /  Travis Parrott (semifinali)
 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Music City Challenger 2007